Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le Partizan Belgrade depuis sa première participation à la Coupe des clubs champions en 1955.

La performance la plus notable du club a lieu en 1966, année qui le voit atteindre la finale de la Coupe des clubs champions, qu'il perd cependant face au Real Madrid. Dans les autres compétitions européennes, le Partizan prend notamment part à la Coupes des coupes à deux reprises, en atteignant les quarts de finales en 1990. Il participe également vingt-huit fois à la Coupe UEFA/Ligue Europa, n'y dépassant jamais le stade des huitièmes de finale.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Lien externe 
 Historique du Partizan Belgrade en compétitions européennes sur EU-Football.info.

Football en Serbie
Partizan Belgrade
FK Partizan Belgrade